Алиа Силла (; ) — гвинейский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий.

Карьера 
Родился в Гвинее, но потом вместе с семьёй переехал в Марсель. Из-за разногласий с отцом, который настаивал на продолжении сыном образования, вернулся обратно в Гвинею, чтобы профессионально заниматься футболом. После нескольких лет игры дома переехал в Россию. Был на просмотре в московском «Локомотиве», но не прошёл отбор. Не сумев заключить профессиональный контракт, стал играть на любительском уровне. Выступал за подмосковные команды «Чайка» из Юбилейного и «Веста» из Королёва.

В Москве его заметил Махмаджон Хабибуллоев и пригласил в таджикский «Регар-ТадАЗ», в котором Силла провёл сезон. Затем играл за душанбинские команды «Энергетик» и «ЦСКА-Памир».

С 2015 года играл за киргизский клуб «Алай». В 2015 году с 17 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Киргизии и занял второе место в опросе по определению лучшего футболиста сезона. В феврале 2016 года в составе «Алая» играл в квалификационном раунде Кубка АФК. По итогам 2016 года снова стал лучшим бомбардиром чемпионата и занял второе место в опросе по определению лучшего нападающего сезона. В 2017 году в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, повторив достижение Александра Мерзликина, установленное в 1996 году.

Получил от болельщиков «Алая» прозвище Кара Жорго ().

Одновременно играл в мини-футбол за ошский клуб EREM.

В мае 2018 года был дисквалифицирован на 10 игр за неспортивное поведение в матче против «Алги». Покинул «Алай» летом, не став продлевать контракт, и осенью подписал двухлетнее соглашение с тунисским клубом «Монастир».

Привлекался в молодёжную сборную Гвинеи. Отклонил предложение выступать за национальную команду Таджикистана.

Личная жизнь 
Родился в большой мусульманской семье, имеет сестру и трёх братьев. Отец работает над проектированием дорог в Гвинее, мать занимается торговлей в Марселе.

Кроме французского языка, владеет английским и русским, который освоил, пока жил в Москве. Учился на экономиста в МГУ и в перерывах между играми чемпионата Киргизии ездил сдавать сессию.

Достижения

Командные 
 Алай
 Чемпион Киргизии: 2015, 2016, 2017
 Финалист Кубка Киргизии: 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка Киргизии: 2017, 2018

 EREM
 Чемпион Киргизии по мини-футболу: 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Киргизии по мини-футболу: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Киргизии по мини-футболу: 2017

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Киргизии: 2015, 2016, 2017
 Лучший игрок Суперкубка Киргизии: 2017
 Лучший игрок месяца в чемпионате Киргизии: март 2016, июнь 2016

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки в мини-футбол Гвинеи
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Баркчи»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Монастир»